Knoop ist eine Variante des Familiennamens Knop

Namensträger:
 Alexander von Knoop (* 1972), CFO des Unternehmens Wirecard
 Alice Knoop, deutsche Amateurgolferin
 Anneliese Knoop-Graf (1921–2009), jüngere Schwester von Willi Graf, der zum Kern der studentischen Widerstandsgruppe Weiße Rose gehörte
 Anny Mayer-Knoop, deutsche Schriftstellerin
 August Hermann Knoop (1856–1919?), deutscher Genremaler
 Bernd Andreas Knoop (1931–2016), deutscher Heimatmaler
 Christian Knoop (* 1961), deutscher Fußballspieler
 Claas Dieter Knoop (* 1945), deutscher Diplomat
 Daniel Diederich Knoop (1817–1893), Bremer Großkaufmann
 Edgar Knoop (* 1936), deutscher Maler und Objektkünstler
 Franz Knoop (1875–1946), deutscher Chemiker
 Frederick Knoop, US-amerikanischer Physiker und Ingenieur Frederick Knoop (Härteprüfung nach Knoop)
 Georg Knoop (1797–1849), deutscher Violoncellist
 Gerhard Ouckama Knoop (1861–1913), deutscher Schriftsteller
 Hugo Knoop (1886–1966), deutscher Pfarrer und Politiker (FDP)
 Johann Hermann Knoop (1700–1769), deutscher Gärtner
 Ludwig Knoop (1821–1894), deutscher Unternehmer
 Margret Knoop-Schellbach (1913–2004), deutsche Malerin
 Matthias Knoop (* 1974), deutscher Jazzmusiker
 Otto Knoop (1853–1931), deutscher Volkskundler
 Rick Knoop (* 1953), US-amerikanischer Autorennfahrer
 Ulrich Knoop (* 1940), deutscher Germanist
 Volker Knoop (* 1963), deutscher Evolutionsbiologe
 Willy Knoop (1888–1966), deutscher Maler

Knoop bezeichnet außerdem:
 Knoops Park, eine Parkanlage in Bremen-Nord
 das Gut Knoop, ein Herrenhaus bei Kiel
 den danach benannten Ortsteil Knoop der Gemeinde Altenholz
 Knoop-Härteprüfung, mechanische Werkstoffprüfung

Siehe auch:
 Knop
 Knooppunt